Jméno a příjmení Jaroslav Andrejs má více známých nositelů:
 Jaroslav Andrejs (sbormistr) (1919–2009) – český sbormistr a hudební skladatel
 Jaroslav Andrejs (spisovatel) (1908–2002) – český spisovatel, používal i pseudonymy Jan Drejs a Jan Dreys